Албрехт V (Albrecht V) може да се отнася за:

 Албрехт V (Саксония-Лауенбург), херцог (1356 – 1370)
 Албрехт V, херцог на Австрия (1404–1439), като Алберт II, римско-германски крал (1437 – 1439)
 Албрехт V (Мекленбург), херцог (1397–1424)
 Албрехт V (Бавария, херцог (1550–1579)
 Албрехт V, граф на Хабсбург (1282–1308), като Албрехт I римско-германски крал (от 1298)